Ге́за фон Больва́ри (, настоящее имя Геза Мария фон Больвари-Цан (Géza Maria von Bolváry-Zahn; ,  — , ) — венгерский актёр, сценарист и режиссёр.

Биография 

В Будапеште Больвари учился в Королевской военной академии и позднее служил в венгерском ополчении. После Первой мировой войны демобилизовался в звании ротмистра и нашёл себя в зарождавшемся венгерском кинематографе. С 1920 года Больвари снимался в немом кино, вскоре перешёл на работу на киностудии Star-Film, где он дебютировал в качестве режиссёра и драматурга. В 1922 году Больвари заключил 4-летний контракт с мюнхенским киноконцерном Emelka.

В 1926—1928 годах Больвари работал в берлинской кинокомпании Fellner & Somlo, затем уехал в Лондон и работал в British International Pictures. Вернувшись в Берлин, до 1933 года работал в Superfilm Berlin и затем до 1935 года в Boston Films в Берлине. Начиная с 1936 года Больвари сотрудничал с несколькими продюсерскими компаниями в Вене Styria-Film, Terra Film и Wienfilm. После Второй мировой войны Больвари отправился в Рим и снял несколько кинолент для Cinopera. В 1950 году Больвари обосновался в Мюнхене и работал продюсером в Starfilm.

В период с 1920 по 1958 годы Больвари снял около сотни фильмов и писал сценарии. Последние фильмы были сняты Больвари в 1958 году.

Фильмография

Ссылки 
 

Кинорежиссёры Венгрии
Актёры Венгрии
Сценаристы Венгрии
Участники Первой мировой войны (Австро-Венгрия)
Актёры немого кино Венгрии
Киноактёры Венгрии